Lubina může být:

místopisné jméno
 Lubina (Kopřivnice) – místní část města Kopřivnice v okrese Nový Jičín
 Lubina (okres Nové Mesto nad Váhom) – obec na Slovensku
 Lubina (řeka) – řeka v Moravskoslezském kraji, pravý přítok Odry
 Lubina (přítok Bělé) – levostranný přítok Bělé v okrese Jeseník

příjmení osob
 Alexander Lubina (* 1979) – německý atlet
 David Lubina (* 1973/74) – český zločinec, odsouzený vrah Michala Velíška († 2005)
 Ladislav Lubina (1967–2021) – český lední hokejista

Externí odkazy